Przydomek Raul nosiło lub nosi kilku piłkarzy, m.in.:
 Raul Plassman – piłkarz brazylijski, grający na pozycji bramkarza; zdobywca m.in. Pucharu Interkontynentalnego i dwóch Copa Libertadores.
 Raúl, właśc. Raúl González Blanco – piłkarz hiszpański grający na pozycji napastnika; wielokrotny reprezentant i kapitan Hiszpanii.

en:Raul
ko:라울 (동음이의)
ja:ラウル
ru:Рауль